«My Girl» puede referirse a:

Cine y televisión 
 My Girl Película de 1991.
 My Girl Serie de televisión de 2005.
 My Girl Serie de televisión de 2008.

Música 
 My Girl (1964), canción de The Temptations.
 My Girl (1979), canción de Madness.
 My Girl (1982), canción de Donnie Iris.
 My Girl (1983), canción de Hoodoo Gurus.
 My Girl (2006), canción de Amine.
 My Girl (2009), canción de la boy band japonesa Arashi.